Zeedijk – strada di Amsterdam
 Zeedijk – strada di Dordrecht
 Zeedijk – strada di Hilversum
 Zeedijk – strada di Ostenda
 Zeedijk – strada di Utrecht
 Zeedijk – strada di Utrecht